Lamar kan syfta på:

Personer
 Kendrick Lamar (1987–), en amerikansk rappare
 Mirabeau B. Lamar (1798–1859), republiken Texas tredje president
 Lamar Alexander (1940–), en republikansk senator
 Lamar Jeffers (1888–1983), en demokratisk kongressledamot
 Lamar Odom (1979–), en amerikansk basketspelare

Geografi

Usa
 Lamar, Arkansas
 Lamar, Colorado
 Lamar, Missouri

Se även 
 Lamar County